Příjmení Tokarev má více nositelů:

 Fjodor Vasiljevič Tokarev (1871–1968) – sovětský konstruktér střelných zbraní
 Valerij Ivanovič Tokarev (* 1952) – sovětský kosmonaut, Hrdina Ruské federace

Externí odkazy